4506 Hendrie – asteroide della fascia principale
 Hendrie (nome) – nome
 Anita Hendrie – attrice statunitense
 Jamie Hendrie – rugbista a 15 e medico australiano di origine britannica
 Lee Hendrie – calciatore inglese
 Margaret Hendrie – scrittrice nauruana
 Stephen Hendrie – calciatore inglese